«  Baby-sitter », premier épisode de la saison 3 de PJ diffusé en 1999.
 « Baby-sitter » , septième épisode de la saison 3 de Section de recherches diffusé en 2009 ;
 Babysitter, comédie franco-canadienne réalisée par Monia Chokri et sortie en 2022;
Papi Sitter.

Voir aussi